Платоновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Платоновское сельское поселение — входит в Орловский район Орловской области
 Платоновское сельское поселение — входит в Рассказовский район Тамбовской области